Кенмор има више значења:
 Кенмор (Вашингтон)
 Кенмор (Њујорк)